Адольф «Аль» Швиммер (; 10 июня 1917, Нью-Йорк — 10 июня 2011, Израиль) — израильский предприниматель, основатель и первый глава Israel Aerospace Industries. Лауреат Премии Израиля (2006).

Биография 
Родился в семье еврейских эмигрантов из Восточной Европы. Свою трудовую биографию начал в 1939 г. инженером в корпорации «Локхид». Участник Второй Мировой войны, летчик. Кавалер боевых наград. В 1950 году он был обвинён в нарушении законов о сохранении нейтралитета в связи с перевозом самолётов, закупленных на территории США, в Израиль во время арабо-израильской войны 1948 года и, впоследствии, помилован Биллом Клинтоном.

В 1968 году удостоен степени доктора в Университете Технион. Почетный член Общества аэронавтики и астронавтики.

Швиммер посвятил свою жизнь сионистскому движению, Израилю и авиационной промышленности. Благодаря ему Израиль стал одним из крупнейших производителей гражданских и военных самолетов.

Оргкомитет по присуждению Премии Израиля 

Скончался в свой 94-летний день рождения в Центре имени Хаима Шиба в Рамат-Гане, рядом с Тель-Авивом.

Примечания

Ссылки 
 А. Швиммер на сайте Премия Израиля

Предприниматели Израиля
Военные лётчики Израиля
Участники Арабо-израильской войны 1947—1949 годов
Лауреаты Государственной премии Израиля
Иммигрировавшие в Израиль из США
Trans World Airlines
Персоналии:Lockheed